La Coupe du Burkina Faso de football est une compétition créée en 1961.

Histoire

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football au Burkina Faso
Burkina Faso